Sezon 2013/14 Regionalligi – 6. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowało w nich łącznie 90 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy oraz wicemistrz grupy "Südwest" grali w barażu o trzy miejsca premiowane awansem do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 2013/14 występowało 18 drużyn.

Tabela  

 Źródło:
 VfL Wolfsburg II przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.
 SC Victoria Hamburg i SV Eichede spadły do Oberligi 2014/15.
 SV Wilhelmshaven spadł do Landesligi 2014/15 (nie otrzymał licencji na grę w Oberlidze 2014/15 i w następnym sezonie będzie występował w Landeslidze Weser-Ems - szósty poziom rozgrywek).

Nordost (Północny Wschód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nordost w sezonie 2013/14 występowało 16 drużyn.

 * Przed sezonem BFC Viktoria 1889 (mistrz Oberligi Nordost-Nord) oraz Lichterfelder FC (14 spadkowe miejsce w Oberlidze Nordost-Nord) połączyły się i od sezonu 2013/14 będą występowały jako FC Viktoria 1889 Berlin.

Tabela 

 Źródło:
 TSG Neustrelitz przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.
 FSV Optik Rathenow i 1. FC Lokomotive Leipzig spadły do Oberligi 2014/15.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 2013/14 występowało 19 drużyn.

 * Wuppertaler SV Borussia (15 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze i w sezonie 2013/14 będzie występował w Oberlidze Niederrhein jako Wuppertaler SV, dzięki czemu 1. FC Köln II utrzymał się w Regionallidze.

Tabela 

 Źródło:
 SC Fortuna Köln wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do 3. Ligi 2014/15.
 SSVg Velbert i SV Lippstadt 08 spadły do Oberligi 2014/15.
 * KFC Uerdingen 05 został ukarany 3. punktami ujemnymi oraz odjęciem 2. bramek zdobytych i dodaniem 2. bramek straconych.

 ** W związku z rezygnacją Bayeru 04 Leverkusen II (drużyna została rozwiązana) z gry w Regionallidze w sezonie 2014/15 w lidze utrzymał się KFC Uerdingen 05.

Südwest (Południowy Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 2013/14 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Źródło:
 SG Sonnenhof Großaspach i 1. FSV Mainz 05 II wygrały swoje mecze barażowe i awansowały do 3. Ligi 2014/15.
 SC Pfullendorf i SSV Ulm 1846 spadły do Oberligi 2014/15.
 * SC Freiburg II nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze w sezonie 2014/15, dzięki czemu 1. FSV Mainz 05 II zagra w barażu o awans do 3. Ligi.

 ** W związku z rezygnacją Eintrachtu Frankfurt II (drużyna została rozwiązana) z gry w Regionallidze w sezonie 2014/15 w lidze utrzymała się Wormatia Worms.

 *** SSV Ulm 1846 nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze Südwest w sezonie 2014/15 i w następnym sezonie będzie występował w Oberlidze Baden-Württemberg, dzięki czemu KSV Baunatal utrzymał się w Regionallidze.

Bayern (Bawaria)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Bayern w sezonie 2013/14 występowało 19 drużyn.

Tabela 

 Źródło:
 FC Bayern Monachium II przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.
 TSV 1860 Rosenheim przegrał swoje mecze barażowe i spadł do Bayernligi 2014/15.
 1. FC Schweinfurt 05 wygrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.
 TSV 1896 Rain, Viktoria Aschaffenburg i SpVgg Bayern Hof spadły do Bayernligi 2014/15.

Baraż o awans do 3. Ligi

SC Fortuna Köln-FC Bayern Monachium II 

 SC Fortuna Köln wygrała mecze barażowe i awansowała do 3. Ligi 2014/15.
 FC Bayern Monachium II przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.

TSG Neustrelitz-1. FSV Mainz 05 II 

 1. FSV Mainz 05 II wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2014/15.
 TSG Neustrelitz przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.

SG Sonnenhof Großaspach-VfL Wolfsburg II 

 SG Sonnenhof Großaspach wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2014/15.
 VfL Wolfsburg II przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.

Baraż o pozostanie w Regionallidze

TSV Aubstadt-1. FC Schweinfurt 05 

 1. FC Schweinfurt 05 wygrał mecze barażowe i awansował do 2. rundy (finałowej) baraży o pozostanie w Regionallidze 2014/15.
 TSV Aubstadt przegrał mecze barażowe i pozostał w Bayernlidze 2014/15.

FC Pipinsried-TSV 1860 Rosenheim 

 TSV 1860 Rosenheim wygrał mecze barażowe i awansował do 2. rundy (finałowej) baraży o pozostanie w Regionallidze 2014/15.
 FC Pipinsried przegrał mecze barażowe i pozostał w Bayernlidze 2014/15.

TSV 1860 Rosenheim-1. FC Schweinfurt 05 

 TSV 1860 Rosenheim przegrał mecze barażowe i spadł do Bayernligi 2014/15.
 1. FC Schweinfurt 05 wygrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2014/15.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2013/14
 2. Bundesliga 2013/14
 3. Liga 2013/14
 Oberliga 2013/14

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Regionalliga